...und wer küßt mich? – film del 1933 diretto da E.W. Emo
...und wer küßt mich? – film del 1956 diretto da Max Nosseck